Hartland (Minnesota).
 Hartland (Vermont).
 Hartland (Wisconsin).